Sellers ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Henderson-Sellers (* 1952), australische Klimatologin
 Brian Sellers (1907–1981), englischer Cricketspieler
 Bryan Sellers (* 1982), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Isaiah Sellers (1802–1864), US-amerikanischer Flussschiffer

 Frederic Sellers (1893–1979), britischer Jurist
 Joey Sellers (* 1962), US-amerikanischer Posaunist
 Larry Sellers (1949–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Maisie Richardson-Sellers (* 1992), britische Schauspielerin

 Peter Sellers (eigentlich Richard Henry Sellers; 1925–1980), britischer Schauspieler
 Phillip Sellers (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Piers Sellers (1955–2016), US-amerikanischer Astronaut britischer Herkunft

 Roger Sellers (* 1939), australischer Jazzschlagzeuger
 Rosabell Laurenti Sellers (* 1996), italienische Schauspielerin
 Sarah Sellers (* 1991), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Scott Sellers (* 1986), US-amerikanischer Leichtathlet
 Terence Sellers, US-amerikanische Psychologin 
 William Sellers (1824–1905) US-amerikanischer Maschinenbauingenieur und Unternehmer

Sellers ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sellers (Alabama)
 Sellers (Illinois)
 Sellers (Louisiana)
 Sellers (Mississippi)
 Sellers (Missouri)
 Sellers (South Carolina)
 Sellers Store, Arkansas

Sellers steht für:
 (17078) Sellers, Asteroid des Hauptgürtels
 William Sellers & Co., amerikanischer Hersteller von Werkzeugmaschinen
 Sellers Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Sellars
 Seller